O Núcleo de Alto Rendimento Esportivo (NAR) é um centro de excelência desportivo localizado em São Paulo.

Inaugurado em 2011, o NAR avalia e prepara atletas e equipes de alto rendimento para a otimização do desempenho esportivo e capacita cientificamente técnicos e preparadores físicos a fim de potencializar os resultados do Brasil nas competições esportivas em nível nacional e internacional.

O NAR é um projeto conjunto do empresário Abílio Diniz com o especialista em ciência esportiva Dr. Irineu Loturco, que atua como Diretor Técnico do núcleo.

História
O NAR nasceu quando Irineu Loturco apresentou o projeto de um núcleo de alto rendimento esportivo ao Abílio Diniz e João Paulo Diniz em 2011, quando ambos ainda faziam parte do Grupo Pão de Açúcar. 
 
Em 2013, a família Diniz deixou o Grupo Pão de Açúcar e levou consigo o NAR, que agora faz parte do Instituto Península. 

Em maio de 2014, o Instituto Península firmou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para uma nova instalação do NAR no Centro Esportivo Municipal Joerg Bruder, em Santo Amaro.. 

Em seus três anos de história, o NAR já recebeu mais de 1.300 atletas e equipes  de 65 modalidades diferentes.

Atletas que já passaram pelo NAR

 Arthur Zanetti
 Maurren Maggi
 Fabiana Murer 
 Keila Costa
 Lara Teixeira
 Nayara Figueira
 Thomaz Bellucci
 Murilo Santana
 Douglas Brose
 Lucélia Ribeiro
 Esquiva Falcão
 Yamaguchi Falcão 
 Diogo Silva
 Fernando Fernandes 
 Cinara Camargo
 Adriana Aparecida 
 Vitor Belfort 
 Demian Maia
 Júnior Cigano 
 Cezar Mutante
 Daniel Sarafian
 Felipe Sertanejo 
 Flávio Álvaro 
 Tiago Alves 
 Elias Silvério 
 Matheus Serafim 
 Edson Kudo 
 Minotouro 
  
Equipes que já passaram pelo NAR

 Seleção Brasileira de Basquete
 Seleção Brasileira de Atletismo
 Seleção Brasileira Paralímpica de Atletismo 
 Seleção Brasileira de Boxe
 Seleção Brasileira de Futebol Americano
 Seleção Brasileira de Rugby
 Seleção Brasileira de Desportos na Neve 
 Seleção Brasileira Paralímpica de Judô
 Seleção Brasileira Paralímpica de Goalball
 Seleção Brasileira Paralímpica de Futebol de 5
 Seleção Brasileira Paralímpica de Natação 

Construções desportivas de São Paulo